Standon kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Standon, Staffordshire, ort i England, 
 Standon, Hertfordshire, ort i England, 
 Standon, Hampshire – en ort i Hampshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar